Rixa Magnusdotter Švédská (cca 1285 – 17. prosince 1348) byla švédská princezna. Byla dcerou švédského krále Magnuse III. (Magnus Ladulås) a jeho manželky královny Helvigy Holštýnské. V šesti letech byla svěřena jeptiškám v převorství sv. Kláry (Sankta Klara kloster) ve Stockholmu. Klášter dostal při svém založení od krále Magnuse velké dary a pozemky. Rixa byla abatyší převorství svaté Kláry nejméně od roku 1335 až do své smrti v roce 1348.

Odkazy

Reference 

Narození v roce 1285
Úmrtí v roce 1348
Švédské princezny
Folkungové
Švédové
Ženy